Versenker steht für:
 Versenker (Holzbearbeitung), Werkzeug zum Einschlagen von Nägeln in Holz
 Senkbohrer, Werkzeug zum ein- und ansenken von Bohrungen